Illum (warenhuis), een warenhuis in Kopenhagen
 Illumø, een Deens eilandje in de Kleine Belt